Holtz peut faire référence à :

Patronyme 
 Armand Holtz (1867-1942), un homme politique français ;
 Cyril Holtz (1968-), un mixeur français pour le cinéma ;
 Gérard Holtz (1946- ), un journaliste sportif français ; 
 Jürgen Holtz (1932-2020), acteur allemand ; 
 Karl Holz (1895-1945), un dignitaire nazi ;
 Luc Holtz (1969- ), un footballeur luxembourgeois ;
 Olga Holtz (1973- ), mathématicienne russe ;
 Thomas R. Holtz Jr. (1965- ), un paléontologue américain ;
 Viktor Holtz (1846–1919), un enseignant allemand ;
 Zane Holtz (1987- ) un acteur canadien ;

Fiction
 Daniel Holtz, un personnage de fiction de la série télévisée Angel ;

Toponymie
 Holtz, un village luxembourgeois.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien